Glen Metropolit, född den 25 juni 1974 i Toronto, Ontario, är en professionell kanadensisk ishockeyspelare som sedan sommaren 2014 spelar för tyska Adler Mannheim i DEL.

Metropolit är forward till positionen och har representerat inte mindre än sju NHL klubbar.
Han har även spelat två år i finska Jokerit. Säsongen 2005/2006 spelade Metropolit för schweiziska HC Lugano i NLA. Säsongen blev en stor succé för Metropolit som var med och vann titeln i ligan. Han vann dessutom poängligan och blev utsedd till seriens bästa spelare.

Säsongen 2006/2007 återvände Metropolit till NHL igen och inledde säsongen för Atlanta Thrashers innan han byttes i en trade till St. Louis Blues. Säsongen 2007/2008 så spelade han i NHL för Boston Bruins, och kom senare att representera Philadelphia Flyers säsongen 2008/2009 för att åter byta klubb under slutet av säsongen till Montreal Canadians.
Metropolit har även spelat för Kanada under VM 2006 där han noterades för 2 assist på 9 spelade matcher.

Karriärsstatistik
SM=Antal spelade matcher, M=Mål, A=Assist, P=Poäng, Utv=Utvisningsminuter

Externa länkar
 Eliteprospects.com

Kanadensiska ishockeyspelare
Födda 1974
Spelare i Boston Bruins
Män
Levande personer
Spelare i Washington Capitals
Spelare i Tampa Bay Lightning
Spelare i Atlanta Thrashers
Spelare i St. Louis Blues
Spelare i Philadelphia Flyers
Spelare i Montreal Canadiens
Spelare i Grand Rapids Griffins (1996–2001)
Spelare i Portland Pirates
Spelare i Jokerit
Spelare i HC Lugano
Spelare i Rafales de Québec
Spelare i Pensacola Ice Pilots
Spelare i Atlanta Knights
Spelare i Nashville Knights
Idrottare från Toronto
Kanadensiska idrottare under 1900-talet
Kanadensiska idrottare under 2000-talet
Spelare i HC Bolzano
NHL-spelare som inte blivit valda i NHL Entry Draft
Spelare i Vernon Lakers